Il nome Perimede (Περιμήδη) appartiene a più personaggi della mitologia greca, sia femminili che maschili:
 Femminile
 Perimede – sorella di Anfitrione, moglie di Licimnio e madre di Mela e Eono, Argeio 
 Perimede – altro nome di Polimeda, madre di Giasone
 Perimede – una delle figlie di Eolo sposa di Acheloo e madre di Ippodamante ed Oreste
 Perimede – figlia di Oineo e madre di Europa e di Astypalaea (Ἀστυπάλαια) avute da Fenice
 Perimede – moglie di Foroneo 
 Perimede – altro nome di Ifigenia
 Perimede – altro nome di Agamede, figlia di Augia
 Maschile
 Perimede – uno dei più fedeli compagni di viaggio di Odisseo.
 Perimede – uno dei figli di Euristeo
 Perimede – il padre di Schedio, un capitano dei Focesi nella guerra di Troia

Note